een Engelse vrouwenvoornaam. De naam kan verwijzen naar:
 Janice (modeontwerper)
 Janice (Muppet), de gitariste uit de Muppet-band 'The Electric Mayhem'
 Janice Dickinson, een Amerikaans voormalig fotomodel
 Janice Litman-Goralnick, een personage uit de televisieserie Friends
 Janice Meredith, een stomme film uit 1924
 Janice (Slowakije), een plaats in Slowakije
 Janice (Neder-Silezië) een plaats in het Poolse district Lwówecki, woiwodschap Neder-Silezië.